Der Alexanderstollen befindet sich 

im Bundesland Nordrhein-Westfalen in der Gemeinde Bestwig im Ortsteil Ostwig. Siehe Alexanderstollen (Ostwig)
im Bundesland Rheinland-Pfalz in einer ehemaligen Eisenerzgrube in Herdorf. Siehe Hollertszug